Hör steht für:

 Hör (Trostberg), ein Ortsteil der Gemeinde Trostberg in Bayern

Hör oder Hoer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hör († 1577), Schweizer Glasmaler
 Carl Hör (1801–1850), österreichischer Architekt
 Konrad Hör, Schweizer Bürgermeister
 Paul Hör (1948–2011), österreichischer Schauspieler
 Theo Hoer (* 1941), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Hörr